Дискография ЛСП включает в себя пять студийных альбомов, один сборник, два сольных мини-альбома и один совместный, а также множество синглов. Номерная дискография по 2017 год была записана при непосредственном участии Романа «Англичанина» Сащеко, который, будучи композитором в творческом тандеме, отвечал за написание музыки, сведение и мастеринг материала, а для песен «Ползать» и «Монетка» с Tragic City предоставил и свой вокал.

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Микстейпы

Демозаписи 
 2007 — Here We Come Again (в составе «BPK» (Vitebsk.Rap.Clan)
 2007 — «Я всё понял!» (как Lil’ Stupid Pig; микстейп)
 2009 — «Без апелляций» (совместно с Deech, Maxie Flow; мини-альбом)

Сборники 
Участие

Синглы 
 Как сольный артист
 2011 — «Хиппи»
 2012 — «Номера»
 2012 — «Зачем мне этот мир»
 2013 — «Больше денег»
 2013 — «лилвэйн»
 2013 — «Коктейль»
 2014 — «Мне скучно жить» (ЛСП & Oxxxymiron)
 2015 — «Сукажизнь» (ЛСП & D-Kay Drummasta)
 2016 — «Плевок в вечность»
 2016 — «16езумие»
 2016 — «Джентльмен-шоу»
 2017 — «Феникс»
 2017 — «Деньги не проблема»
 2017 — «Маленький принц»
 2017 — «Тело» (Malk remix)
 2018 — «Бейби» (remix)
 2018 — «Маленький принц» (Ivan Starzev remix)
 2018 — «Холостяк» (ЛСП, Feduk & Егор Крид)
 2018 — «Холостяк» (сольная версия)
 2019 — «Патрон» (ЛСП & 25/17)
 2019 — «Автоплей»
 2019 — «Золотой мальчик»
 2019 — «Автоплей» (TuneCrashers remix)
 2019 — «Маленький принц» (Malk remix)
 2019 — «Никогда»
 2019 — «Весновка — Ушача» (ЛСП & M’Dee)
 2019 — «Сводим с ума» (Rigos & ЛСП)
 2019 — «Парень с блока»
 2019 — «Звезда» (cover гр. 25/17)
 2019 — «Амнезия» (ЛСП & Pharaoh)
 2020 — «Стресс» (Saluki & ЛСП)
 2020 — «Клюква» (remix; Pharaoh, «Грязь» & ЛСП)
 2020 — «Дом хрустальный»
 2020 — «10 негритят»
 2020 — «Звёздная карта»
 2020 — «Атака Кота» (SP4K & ЛСП)
 2021 — «Есть деньги нет чувств» (prod. Slava Marlow)
 2021 — «Грязные танцы» (ЛСП & Nyusha)
 2021 — «Королева бала»
 2021 — «Солнце золотое» (Dose & ЛСП)
 2021 — «Спиннинг»
 2021 — «Не убежал»
 2022 — «Снеговичок»
 2022 — «Ураганы»
 2022 — «Skate» (VACÍO & ЛСП)
 2022 — «Хиона»
 2022 — «Сектор приз»
 2022 — «Курточка» (Моя Мишель & ЛСП)
 2022 — «Мрак» (DenDerty & ЛСП)
 Как приглашённый артист
 2015 — «Celebration» (Big Russian Boss при уч. ЛСП)
 2016 — «Чемпионат» (remix; Breezey Montana при уч. ЛСП)
 2016 — «Нет времени на суку» (Yanix при уч. ЛСП)
 2017 — «Pimperial» (Big Russian Boss при уч. ЛСП, Young P&H)
 2017 — «Вечеринка» (remix; «Пасош» при уч. ЛСП)
 2019 — «Обманула» («Грязь» при уч. ЛСП)
 2020 — «Houston» (Thomas Mraz при уч. ЛСП, The Ghosts)
 2022 — «Wipe your feet» (Овсянкин при уч. ЛСП)

Гостевое участие 
В разделе приведено только текстовое участие. Не приведено участие в записи музыки (битов). Не указаны сборники лейблов и саундтреков, а также совместные альбомы.

 2008 — Алексей Яблоко («ТО Лопата») — «Я кололся» («Счастье улыбается Алёше»)
 2008 — Maxie Flow & Bugz Bunny — «Большой рэп-п…ец» («Дай мне чмо»)
 2009 — Deech («ТО Лопата») — «Массовый беспорядок» («ЛСП Skit», «Локоны-прятки»)
 2009 — G-Pain (Soul Famy) — «Перманент» («Аниме» при уч. Sadman)
 2009 — «ТО Лопата» — «Привет, кузен!» («Северная губерния», «Космос открыт»)
 2009 — Maxie Flow & Leshka Brusset — We Make History («Один на миллион», «Через туман и песок» при уч. Inteam)
 2010 — Maxie Flow — «О…вший» («Свобода»)
 2010 — F.L. & Кирпич — «Знаете, что это за музыка?» («Что это за музыка» при уч. Вожык & MiC, «500 миллионов миль» при уч. Катя, «Делаю, что должен»)
 2011 — Leshka Brusset & Фам — «Нервы» («Нервы»)
 2011 — Trool — «Лучезарный» («Весна» при уч. Софа)
 2011 — Вожык — «У віры падзей» («I Love You, Baby» [Skit], «Вераніка», «Табе» при уч. Кирпич)
 2014 — Yung Trappa — Jesse Pinkman 2 («Добро пожаловать», «Между мной и тобой» при уч. VeroBeatz, «Doggystyle»)
 2014 — John Doe — «Процесс» («Космос»)
 2015 — Yanix — Block Star («Мёртвые президенты»)
 2015 — Breezey Montana — «Дар или проклятие» («Безумие» при уч. Sil-A)
 2015 — 4eu3 — Paypal Season («Моллитва» при уч. Bayoun & Young Bumer, в составе Piggy Bang)
 2015 — Zloi Negr & The Flow — Zlo With The Flow («Лояльна» при уч. Bayoun & Young Bumer, в составе Piggy Bang)
 2015 — Big Russian Boss — I.G.O.R. («Celebration»)
 2016 — Степан Карма — #VillainsUnited («Гарем» при уч. Bayoun & Den Hawk & Young Bumer, в составе Piggy Bang)
 2016 — Yanix — Gianni («Найт лайф»)
 2016 — Thomas Mraz — May 13 («Houston»)
 2016 — Слава КПСС & Хан Замай — Hype Train («Вейп-вейп-вейп» при уч. Young P&H, эхопрокуренныхподъездов, Заебатсу, Букер Д. Фред)
 2017 — Паша Техник — «Статистика гуся» («Тиктоник»)
 2017 — «Макулатура» — «сеанс» («променад»)
 2017 — Big Russian Boss — Presidential («Pimperial» при уч. Young P&H)
 2017 — Porchy — King Midas («Imperial» при уч. Oxxxymiron)
 2018 — Thrill Pill — «Сам Дамб Щит, Vol.1» («Холостяк» Remix)
 2019 — Моргенштерн — «Улыбнись, дурак!» («Зеленоглазые деффки!»)
 2019 — Thrill Pill — «Откровения» («Завтра»)
 2020 — Карандаш — «Американщина III» («Мечтать и любить»)
 2020 — Thomas Mraz & The Ghosts — Emotional-8 Deluxe («Houston»)
 2020 — SP4K —  «Атака Кота» («Катарсис»)
 2020 — СД & ST1M — «Аггро 2.0» («Метеорит»)
 2021 — Lida — «Музло из гаражей» («Я хочу быть Д»)
 2021 — Катя Адушкина — «Школьный» («Малэнкий малчик 2.0»)
 2021 — White Punk — «Сириус 2.0» («Увяз»)
 2021 — Sqwoz Bab — «Flowjob» («Disney»)
 2021 — Soda Luv — Roomination («Флююрография»)
 2022 — Basic Boy — «Стакан» («Ничто никогда»)
 2022 — Дора — Miss («Нет тебя»)
 2022 — Моргенштерн — Last One («Дор Блю»)

Видеография

Комментарии

Примечания 

ЛСП
ЛСП